Novar (Suriname), een plaats in Coronie in Suriname
 Novar (Schotland), een plaats in Schotland